Karl Backman kan syfta på:

*Karl Backman (född 1970), musiker och konstnär
Karl Backman (1805–1856), skolledare